2. mistrovství světa juniorů v atletice se uskutečnilo ve dnech 27. – 31. července 1988 v kanadském městě Greater Sudbury (tehdy Sudbury). Na programu bylo dohromady 41 disciplín (23 chlapeckých a 18 dívčích). Chlapci poprvé absolvovali klasický steeplechase – běh na 3000 m překážek. Na prvním ročníku se jednalo o kratší, dvoukilometrovou trať. Šampionátu se zúčastnilo 1024 atletů (574 chlapců a 450 dívek) ze 123 států světa. Podle zdrojů IAAF se MSJ zúčastnilo 1052 atletů a atletek ze 122 států světa.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 MS juniorů v atletice 1988 
 Přehled medailistů 1986 – 2004 

Atletika v roce 1988
Atletika v Kanadě
Sport v Greater Sudbury
Mistrovství světa juniorů v atletice
Sport v Kanadě v roce 1988